Crönert ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Crönert (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Friedrich Crönert (1843–1929), deutscher Jurist
 Wilhelm Crönert (1874–1942), deutscher klassischer Philologe und Papyrologe

Siehe auch:
 Kroenert
 Kröhnert
 Grönert